Космодемьянское (село) в котором находилась загородная усадьба -особняк Патрикеева, в Левобережном районе, рядом с внутренней стороной МКАД, по адресу Правобережная улица, дом № 6А.

История 
 Правобережная улица, д. № 6а, строение 1 —  Главный дом усадьбы Патрикеевых в Космодемьянском (Белые Столбы), внесён в Красную книгу Архнадзора (электронный каталог объектов недвижимого культурного наследия Москвы, находящихся под угрозой), номинация - запустение

 В начале XX века владельцем усадьбы был член Московской городской думы Сергей Павлович Патрикеев. В 1905 году господский дом сгорел, и в 1907 году на его месте по проекту Фёдора Шехтеля было построено новое здание в стиле модерн. Патрикеев хотел открыть в этом особняке загородный ресторан, однако из-за близости к церкви Святейший Синод не дал на это разрешение. В годы Первой мировой войны в Главном доме усадьбы Патрикеевых был организован госпиталь, а после Октябрьской революции там был устроен санаторий «Химки» для красноармейцев.

 В 1918 и 1920 годах этот санаторий посещал В. И. Ленин. Село Космодемьянское утратило статус населённого пункта, в 1920-х годах оно относилось к посёлку Химки Ульяновской волости. В документах того времени встречается второе название населённого пункта — село Зотово. После смерти Н. В. Зотова село перешло к его вдове Анне Логиновне, вскоре вышедшей замуж за кабинет-секретаря Иоганна Христиана Эйхлера.

 В 1937 году рядом с Космодемьянским прошёл Канал имени Москвы, из-за чего поднялся уровень воды в Химке.  ь была зарыта, и служы возобновились   сер В 1960 году село  Космодемьянское оказалась в черте города Москвы.

Использование

Современность 
До 2017 года в Главном Доме усадьбы Патрикеевых размещалась Клязьминская участковая больница ГБУЗ Московской области . По состоянию на ноябрь 2017 года лечебное учреждение выведено по распоряжению Губернатора Московской области Воробьева Главный дом и усадьба пустует и ветшает. Журналист и координатор "Архнадзора" Андрей Новичков впервые показал неудовлетворительное состояние памятника федерального значения, в том числе, многочисленные протечки и следы от возгораний.   В 2018 году право собственности регионального значения оформлено Администрацией городского округа Химки.

Архитектура 
В 1907 году по проекту Фёдора Шехтеля было построено здание в стиле модерн.

Интересные факты 
 Больница послужила прообразом клиники профессора Стравинского из «Мастера и Маргариты».
 Космодемьянское находится в 160 метрах от Химкинского моста.

См. также 
 Космодемьянское (Москва)

Примечания

Ссылки 
 Усадьба Козьмодемьянское-Зотово
 Дача купца С. П. Патрикеева, или больница "Белые столбы", творение известного архитектора Ф. О. Шехтеля, находится между Московской кольцевой автомобильной дорогой и каналом имени Москвы, в бывшем селе Косьмодемьянском, названном в честь церкви святых Косьмы и Дамиана. Ф. О. Шехтель в 1907 году построил загородный дом в стиле модерн. В годы первой мировой войны здание использовалось под госпиталь, в котором лечились раненые и больные солдаты.
 Космодемьянское, усадьба (зодчий Ф. О. Шехтель).
 Усадьба Козьмодемьянское: Шехтель - Ленин - Булгаков.
 Тушинский хомяк // Усадьба Братцево + Усадьба Космодемьянское
 Усадьба "Космодемьянское ("Белые столбы")" Зотовых - Д.П. Горихвостова - Патрикеевых, 1-я половина XVIII в. - ХХ в., инж. А.А. Никифоров, арх. Ф.О. Шехтель. Здесь в 1910-х гг. был открыт лазарет для раненых воинов, после 1917 г. - санаторий "Химки" для рабочих и красноармейцев, которым руководил врач-терапевт Ф.А.Готье. Здесь в 1918 и 1921 гг. бывал В.И.Ленин

Достопримечательности Москвы
Усадьбы Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1909 году в Москве